Віссіньїку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ам'єна, 14 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 62 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 150,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віссіньїкур на сайті французького Національного інституту географії
 Віссіньїкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віссіньїкур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віссіньїкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віссіньїкур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена